La saison 1939-1940 de l'USM Alger est la troisième saison. Les matchs se déroulèrent essentiellement au sein du Critérium de Guerre de la Ligue d'Alger, en Coupe de la Solidarité ainsi qu'en Coupe de la Ligue d'Alger. Lors de cette saison, il n'y eut pas de hiérarchisation concernant les divisions puisque tous les clubs voulant participer était regroupés dans trois différentes poules.

Préparation d'avant-saison 
Le championnat départemental retardé par les débuts mouvementés du déclenchement de la deuxième guerre mondiale ne se jouera qu'en fin d'octobre. Le club disputera pendant ce temps plusieurs matchs amicaux dont un tournoi.

Les clubs ne disputèrent jusque-là en raison du contexte très tendu du début de la Seconde Guerre mondiale aucune compétition officielle. Seuls des matchs amicaux ainsi que des tournois furent organiser par les clubs ainsi que certaines municipalités dont celle d'Alger.

Calendrier de la Poule A 
En sachant que le calendrier des seniors n'est pas mentionné dans les numéros de l'Écho d'Alger. Et puisqu'on sait que les dates et équipes des juniors sont presque identiques par rapport à celle des seniors, on peut donc établir avec une base, nous-même le calendrier des seniors. Seul un changement est toutefois à noter par rapport à celui des seniors, Voilà donc le calendrier qui devait être établi grâce aussi à la collecte de chaque journée.

Compétitions

Division Honneur

Journées 1 à 14

Classement final 
Le même barème de points utilisé pour le classement est le suivant : une victoire vaut trois points, un match nul deux points et défaite à un point.

Coupe de la Ligue d'Alger

Coupe de la Solidarité

Buteurs

Compétitions de Jeunes

Championnats Juniors 
 Groupe A:.
Les clubs qui la constituent sont :
L'OR: Olympique de Rouïba.
Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
Le RSA: Red Star Alger.
L'ASPTT: Association Sportive Postes Télégraphes Téléphones Alger.
L'ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
L' USA: Union Sportive Algéroise.
L' USMA: Union sportive musulmane algéroise.

Quelques matches de l'USMA
 (13) RSA bat USMA 3 - 2 : (6) RSA bat USMA 3 - 1
 (4) ASSE bat USMA 4 - 1 : (11) USMA bat ASSE 1 - 0
 (12) USMA et USA 0 - 0 : (5) USMA bat USA 2 - 0
 (9) RUA bat USMA 4 - 2 : (2) RUA bat USMA 5 - 0
 (8) OR bat USMA 2 - 1 : (1) USMA bat OR 5 - 2
 (7) USMA et ASPTT 2 - 2 : (14) USMA et ASPTT ? - ?

Championnats Cadets

Championnat Minimes 
Les clubs qui la constituent sont :

Le RUA: Racing Universitaire d'Alger.
L' OHD: Olympique Hussein-Dey.
Le RSA: Red Star Alger.
L' ASSE: Association sportive saint-eugénoise.
L'R.C.M.C: Racing Club Maison-Carrée.
Le MCA: Mouloudia Club Alger.
Le OTO: Olympique de Tizi-Ouzou.
L' S.A: Stade Algérois.
L' USMA: Union sportive musulmane algéroise.

Quelques matches de l'USMA
 MCA bat USMA 2 - 0
 USMA bat SA 3 - 0
 USMA bat ASSE 2 - 1
 USMA bat RUA 2 - 1

Notes et références

Références

Notes 
Rapports de matchs en compétitions sportives

Notes générale de l'article

1939-1940
Alger USM
1939 en Algérie
1940 en Algérie